Россі́ні () — італійське прізвище. Походить від пестливої форми особового імені або прізвиська Россо (, буквально — «червоний», «рудий») або від назви жителя з місцевості  у провінції Бергамо.

 Анна Тереза Россіні (;  1944) — італійська акторка.
 Джоаккіно Россіні (; 1792—1868) — італійський композитор.
 Джонатан Россіні (;  1989) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника.
  (; 1790—1857) — італійський архітектор, рисувальник і гравер.
 Сальваторе Россіні (;  1986) — італійський волейболіст, срібний призер Олімпійських ігор 2016.
 Стефано Россіні (;  1971) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Див. також 
 Россі

Примітки